Oldendorf – comune del circondario di Stade (Bassa Sassonia)
 Oldendorf – comune del circondario di Steinburg (Schleswig-Holstein)
 Oldendorf – quartiere della città di Rostock (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Oldendorf (Luhe) – comune del circondario rurale di Luneburgo (Bassa Sassonia)
 Hessisch Oldendorf – città del circondario rurale di Hameln-Pyrmont (Bassa Sassonia)
 Preußisch Oldendorf – città del circondario di Minden-Lübbecke (Renania Settentrionale-Vestfalia)